Hüppi ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Hüppi (* 1935), Schweizer Künstler und Hochschullehrer
 Franz Hüppi (1888–nach 1945), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Johannes Hüppi (* 1965), schweizerisch-deutscher Maler
 Matthias Hüppi (* 1958), Schweizer Sportreporter und Fernsehmoderator
 Michael Hüppi (* 1956), Schweizer Rechtsanwalt und Sportfunktionär
 Mirko Hüppi (* 1989), Schweizer Grasskiläufer
 Rudolf Hüppi (* 1943), Schweizer Manager 
 Thaddäus Hüppi (* 1963), deutscher Bildhauer